Alexander von Dusch ist der Name folgender Personen:

* Alexander von Dusch (Politiker, 1789) (1789–1876), deutscher Politiker, MdL Baden
 Alexander von Dusch (Politiker, 1851) (1851–1923), deutscher Politiker, Staatsminister